(1930-), lanceur et manager de baseball américain ;
 Roger Craig (1960-), joueur de football américain.